Benin
Porto-Novo, Benin hivatalos fővárosa

 Portugália
Porto Novo, falu Madeira szigetén

 Zöld-foki Köztársaság
Porto Novo, város Santo Antão szigetén